Serena Williams era la detentrice del titolo, ma non partecipa per un infortunio.

Mona Barthel ha sconfitto in finale Chanelle Scheepers per 6-3, 7-63.

Teste di serie 

  Alizé Cornet (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Camila Giorgi (primo turno)
  Jaroslava Švedova (primo turno)

  Anna Schmiedlová (primo turno) 
  Annika Beck (secondo turno) 
  María Teresa Torró Flor (primo turno) 
  Polona Hercog (primo turno)

Wildcard 

  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Alizé Cornet (primo turno)

  Rebecca Peterson (primo turno)

Qualificate 

  Tereza Martincová (primo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)
  Richèl Hogenkamp (secondo turno)

  Julija Putinceva (quarti di finale) 
  Gabriela Dabrowski (secondo turno) 
  Anett Kontaveit (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2014
WTA Tour 2014